Пепе може да се отнася за:

 Пепе (р.1935), бразилски футболист
 Пепе (р.1983), португалски футболист
 Пепе (1908-1931) (1908-1931), португалски футболист
 Хосе Мануел Рейна по прякор Пепе Рейна (р.1982), испански футболен вратар
 Симоне Пепе, италиански футболист